Догриб — язык, на котором говорят индейцы тличо (английская версия догриб), проживающие в Северо-Западных территориях Канады. Догриб — один из официальных языков Северо-Западных территорий. Язык относится к атабаскской группе языковой семьи на-дене. Исходя из данных статистической службы Канады носителей языка в 2016 году было 1650 чел. Бехчоко (Северо-Западные территории) — крупнейший центр носителей языка.

Алфавит на латинской основе: ʔ, a, b, ch, ch', d, dl, dz, e, g, gh, gw, h, i, j, k, k', kw, kw', l, ł, m, mb, n, nd, o, r, s, sh, t, t', tł, tł', ts, ts', w, wh, x, y, z, zh. Назализация гласных обозначается седилем под буквой (ą ę į ǫ), а низкий тон — грависом над ней (à è ì ò).

Примечания

Ссылки и источники 
 Алфавит и произношение на Omniglot

Языки Канады
Атабаскские языки